Lexinton ist der Familienname folgender Personen:

 Henry of Lexinton († 1258), englischer Geistlicher, Bischof von Lincoln
 John of Lexinton († 1257), englischer Richter und Lord Keeper of the Great Seal
 Richard of Lexinton († nach 1229), englischer Adliger
 Robert of Lexinton († 1250), englischer Geistlicher und Richter
 Stephen of Lexinton († 1258), anglo-französischer Zisterzienserabt

Siehe auch:
 Lexington